Joran Wyseure (9 januari 2001) is een Belgisch veldrijder, afkomstig uit het West-Vlaamse Lichtervelde.

Carrière 
Op de Europese kampioenschappen veldrijden 2021 eindigde hij bij de beloften op de vierde plaats. Ryan Kamp won de wedstrijd. Bij de elite renners behaalde hij dat seizoen een tweede plaats in de cross in Gullegem na Tom Pidcock. Hij werd in januari 2022 derde op het BK veldrijden voor beloften. Later die maand werd hij wereldkampioen in Fayetteville, nadat hij lange tijd alleen op kop had gereden.

Palmares

Veldrijden 
  Wereldkampioenschap gemengde estafette 2023

Belgisch wielrenner
Belgisch veldrijder